Herón o Heron puede hacer referencia a:

Herón de Alejandría,  ingeniero y matemático griego.
Herón de Alejandría, atleta olímpico de la Antigüedad nacido en Alejandría.
Herón Pérez Martínez, escritor, investigador, catedrático y académico mexicano.
Herón Escobar García, político mexicano.
Herón, escultura de José Luis Sánchez Fernández ubicada en Madrid.
Heron International, promotora inmobiliaria de Reino Unido.
Heron Tower, rascacielos en Londres.
Heron (Montana), municipio en Montana, Estados Unidos.
Heron (cráter), cráter en la luna.